Seymour (Connecticut)
 Seymour (Indiana)
 Seymour (Iowa)
 Seymour (Missouri)
 Seymour (Muppet)
 Seymour (Oost-Kaap)
 Seymour (Tennessee)
 Seymour (Texas)
 Seymour (Wisconsin)

 Oude naam van de Britse popgroep Blur